Rubinrot ist:
 eine Farbe, siehe Rot
 Rubinrot (Roman), Titel des ersten von drei Romanen der Buchreihe Liebe geht durch alle Zeiten von Kerstin Gier 
 Rubinrot (Film), die Verfilmung des gleichnamigen Romans aus dem Jahr 2013